Сан Иполито има више значења:

 Сан Иполито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Иполито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Иполито (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Иполито (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Иполито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Иполито, Алтамира (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Иполито (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Иполито (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Иполито (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Иполито (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Иполито (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Иполито (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Иполито (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Иполито (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику